Сочинение — вид письменной школьной работы,  по заданной теме.

B учебном процессе чаще всего используются сочинения по литературе (сочинения по тексту), сочинения-миниатюры, сочинения-рассуждения (эссе) на заданные темы (например, «Как я провёл лето», «Каким я хочу быть»), сочинения по картине, сочинения-описания (например, какой-то личности). 

Традиционно выпускной экзамен по русскому языку и литературе в средних учебных заведениях Российской империи, затем СССР и Российской Федерации проводился в виде сочинения на литературную тему. Однако после введения ЕГЭ важной его частью стало сочинение. А именно, теперь школьникам предлагается выполнить задание C1 — написать эссе по приведенному литературному или публицистическому отрывку.

См. также 
 Изложение
 Диктант
 Эссе (образование)

Ссылки 
 Учимся писать сочинение // polezno.com
 Кабо Л. Как писать сочинение. Памятка для учащихся средних школ

Образование
Филология